Андре́й Юрьевич Васи́льев:
 Васильев, Андрей Юрьевич (род. 1959) — советский и российский рок-гитарист.
 Васильев, Андрей Юрьевич (1960—2020) — российский режиссёр и педагог, драматург, писатель.